

Geografia

Austria 
 Lobau – równina zalewowa

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Luboń

Zobacz też 
 Löbau